Le terme VTC peut faire référence à :
 En français 
 Vélo tout chemin ;
 Voiture de transport avec chauffeur, un moyen de transport de personnes avec conducteur professionnel, en France et en Suisse.
 VTC, série télévisée française diffusée en 2021.

 En anglais 
 VTC (de l'anglais «  »), technologie améliorant le fonctionnement de certains moteurs à explosion.

Homonymie